Un précis est un ouvrage qui traite sommairement d'un sujet académique (par ex. un Précis de droit administratif), généralement à des fins pédagogiques, par opposition à un traité, qui aborde le même sujet en long et en large pour des lecteurs qui veulent approfondir davantage.  
Précis signifie ce qui est déterminé avec exactitude ; voir précision.